Аля́вдин (Алаудин, Алудин) — русская семинаристская фамилия латинского корня, от  («жаворонок»), перевод на латынь фамилии  .

Носители 
 Алявдин, Анатолий Павлович (1885—1965) — русский сириолог, историк раннего христианства.
 Алявдин, Василий Фёдорович (1791—1845) — епископ Костромской Владимир (1836—1842).
 Алявдин, Георгий Петрович (1923—2001) — советский дирижёр, профессор, заслуженный артист РСФСР.

Примечания

Библиография 
 .